Haus Heide bzw. Haus Heyde  steht für:

 Haus Heide (Halver), ehemalige Hofschaft in Halver, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen 
 Haus Heyde (Unna) (auch: Haus Heide), abgegangener Adelssitz in Uelzen, Westfalen
 Haus Heyde (Witten), abgegangener Rittersitz in Rüdinghausen

Siehe auch:
 Haus von der Heyde, Braunschweig 
 Haus Heyden, Burgruine in Horbach